Лидия Петровна Штыка́н (26 июня 1922, Петроград, РСФСР — 11 июня 1982, Пермь, СССР) — советская актриса театра и кино; народная артистка РСФСР (1967). Одна из самых ярких артисток театрального Ленинграда 1950—1970-х годов.

Биография 
Родилась 26 июня 1922 года в Петрограде. В годы Великой Отечественной войны была медсестрой на фронте.

Окончила Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского в 1948 году, куда была зачислена ещё до войны, в 1940 году. Педагогами Л. П. Штыкан были Н. Е. Серебряков и В. В. Меркурьев. Актёрскую деятельность начала ещё студенткой театрального института на сцене БДТ имени М. Горького. Всю жизнь состояла в труппе ЛАТД имени А. С. Пушкина.

Актриса сложного драматического темперамента и тонкой сценической формы, Штыкан великолепно владела нюансами настроений, любила заострять сценические линии образов. Одной из удач стало исполнение роли Бланш в спектакле Л. С. Вивьена и А. Н. Даусона «Игрок» в 1956 году. Играла в спектаклях Р. Р. Сусловича «Двенадцатый час» (1959), Л. С. Вивьена и В. В. Эренберга «Друзья и годы» (1961).

Умерла 11 июня 1982 года на 60-м году жизни во время гастролей театра в Перми. Похоронена в посёлке Комарово.

Награды 
 народная артистка РСФСР (1967)
 заслуженная артистка РСФСР (1958)
 медаль «За оборону Ленинграда» (03.07.1943), серия и № уд. О 29351
 медаль «В память 250-летия Ленинграда» (1957)

Творчество

Роли в театре

Ленинградский академический театр драмы им. А. С. Пушкина 

  — «Коварство и любовь» Ф. Шиллера — Луиза Миллер
  — «Школа злословия» Р. Б. Шеридана — леди Тизл
  — «Борис Годунов» А. С. Пушкина — Марина Мнишек
  — «Двенадцатая ночь» Шекспира — Оливия
  — «Пигмалион» Б. Шоу — Элиза Дулитл
  — «Годы странствий» А. Н. Арбузова — Люся Ведерникова
  — «Игрок» Ф. М. Достоевского — Бланш Дюбуа
  — «Смерть коммивояжёра» А. Миллера — мисс Форсайт
  — «Изюминка на солнце» Л. Хэнсберри — Бенита Янгер
  — «Потерянный сын» А. Н. Арбузова — Черёмушкина Анна Трофимовна
  — «Друзья и годы» Л. Г. Зорина — Надежда
  — «Перед заходом солнца» Г. Гауптмана — Беттина
  — «Скандальное происшествие с мистером Кэттлом и миссис Мун» Дж. Б. Пристли — Делия Мун 
  — «Жизнь Сент-Экзюпери» Л. А. Малюгина — графиня Шаховская
  — «Мария» А. Д. Салынского — Елена Федотовна
  — «Похождения Чичикова, или Мёртвые души» по Н. В. Гоголю — Коробочка
  — «Дети солнца» М. Горького — Антоновна
  — «Аэропорт» А. Хейли — Ада Квонсетт
  — «Иванов» А. П. Чехова — Авдотья Назаровна
  — «Плоды просвещения» Л. Н. Толстого. Режиссёр В. Голиков — Толстая барыня

Фильмография 
 Жила-была девочка (1944) — Тоня Ватрушкина, почтальон
 Мусоргский (1950) — Александра Пургольд
 Мы с вами где-то встречались (1954) — телеграфистка на почте
 Дорогой мой человек (1958) — Люба, сестра Веры, врач
 В городе С. (1967) — Вера Иосифовна Туркина
 Происшествие, которого никто не заметил (1967) — Нина Сергеевна, кассир
 Зелёная карета (1967) — Александра Егоровна Асенкова, мать Вари, русская актриса
 Бешеные деньги (1968), телеспектакль — Чебоксарова Надежда Антоновна
 Мама вышла замуж (1969) — продавец в кафе
 Холодно — горячо (1971) — Елизавета Алексеевна, мать Веры
 Царевич Проша (1974) — придворная дама
 Шаг навстречу (1975) — работница универсама (новелла «Всего за 30 копеек»)

Семья 
 Муж (с 1945 года) — Николай Александрович Боярский (10.12.1922—07.10.1988), актёр театра и кино; народный артист РСФСР (1977), участник Великой Отечественной войны.
 Сын — Олег Штыкан (род. 18.11.1945).
 Дочь — Екатерина Боярская, театровед, литератор, автор книги «Театральная династия Боярских».
 Племянник — Александр Боярский (10.07.1938—08.09.1980), актёр театра и кино. Жена — Ольга Разумовская, актриса театра и кино.
 Внучатая племянница — Эльга Боярская (род. 1977).
 Племянник — Михаил Боярский (род. 26.12.1949), актёр, певец, музыкант; народный артист РСФСР (1990). Жена (с 1977 года) — Лариса Регинальдовна Луппиан (род. 26.01.1953), актриса театра и кино; народная артистка России (1999).
 Внучатый племянник — Сергей Боярский (род. 24.01.1980), актёр театра и кино, депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» проголосовавший за повышение пенсионного возраста для  россиян, музыкант, бизнесмен. Жена (с 1998 года) — Екатерина Сергеевна Боярская (род. 28.11.1978).
 Правнучка — Екатерина Боярская (род. 28.11.1998).
 Правнучка — Александра Боярская (род. 27.05.2008).
 Внучатая племянница — Елизавета Боярская (род. 20.12.1985), актриса, заслуженная артистка России (2018). Муж (с 2010 года) — Максим Матвеев (род. 28.07.1982), актёр, заслуженный артист РФ (2018).
 Правнук — Андрей Боярский (род. 07.04.2012).

Примечания

Литература 
 

Боярские
Выпускники Ленинградского театрального института имени А. Н. Островского
Актёры и актрисы Александринского театра
Похороненные на Комаровском кладбище